Гиаци́нт:
 в греческой мифологии:
 Гиацинт (мифология) — сын спартанского царя Амикла, юноша необыкновенной красоты.
 Гиацинт (из Афин) — герой, переселившийся в Афины из Пелопоннеса.
 Гиацинт (долион) — герой, упомянутый Аполлонием Родосским (I 1034).
 Святой Гиацинт, или Яцек Одровонж (; 1183 или 1185—1257) — католический святой.
 Гиацинт — род многолетних луковичных растений семейства Гиацинтовые (согласно более ранним системам классификации — из семейства Лилейные).
 Мышиный гиацинт, или Гадючий лук () — садовое растение.
 Водяной гиацинт — бытовое название эйхорнии толстоножковой, тропического водного растения.
 Гиацинт (минерал) — драгоценный камень, разновидность циркона.
 2С5 «Гиацинт-С» — самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм.
 2А36 «Гиацинт-Б» — 152-мм буксируемая пушка.

См. также 
 Гиацинт Лойсон, известный как Пер Гиацинт (1827—1912) — французский проповедник и теолог.
 Иакинф — русское мужское имя, произошедшее от греческого имени Гиакинф (Гиацинт).